

Personnes 
 Saint-John Perse, poète français de la première moitié du 
 Antoine Saint-John, acteur français né en 1940

Toponyme 
 Saint-John, paroisse d'Antigua et Barbuda

Voir aussi